Stati Uniti d'America
 Boonville – comunità non incorporata della Contea di Mendocino, California
 Boonville – città della Contea di Yadkin, Carolina del Nord
 Boonville – capoluogo della Contea di Warrick, Indiana
 Boonville – città della Contea di Cooper, Missouri
 Boonville – città della Contea di Oneida, New York
 Boonville – village della Contea di Oneida, New York